Zmajevac, naselje u Hrvatskoj
Zmajevac (Cazin, BiH), naselje u BiH
Zmajevac (Zenica), brdo u BiH
Zmajevac (biljni rod)